Pompe kan avse:
 Pompes sjukdom – en autosomal recessiv metabolisk sjukdom, se Glykogeninlagringssjukdom typ II
 Annelie Pompe – svensk fridykare och bergsklättrare
 Pompe (hundar) – tre olika hundar ägda av Karl XII